Maria și marea se poate referi la:
 Maria și marea, roman scris de Radu Tudoran și publicat în 1973;
 Maria și marea, film din 1989 regizat de Mircea Mureșan, care a ecranizat romanul scris de Radu Tudoran; scriitorul a fost și autorul scenariului.